Hallikainen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1961), musicien finlandais
 (né en 1985), gardien de but finlandais de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois